Une couronne d'épines est un nom porté par plusieurs choses :

 La Sainte Couronne, couronne d'épines portée par Jésus de Nazareth lors de sa crucifixion
 Euphorbia milii, une euphorbe originaire de Madagascar.
 Acanthaster planci, une étoile de mer se nourrissant de corail.